Чотириочкові (Anablepidae) — родина костистих риб ряду коропозубоподібних (Cyprinodontiformes). Живуть у солонуватих і прісноводних середовищах Центральної і Південної Америки.

Класифікація 
Включає 19 видів у трьох родах.
 підродина Anablepinae
 рід Anableps
 Anableps anableps (Linnaeus, 1758)
 Anableps dowei  Gill, 1861
 Anableps microlepis Müller y Troschel, 1844
 рід Jenynsia
 Jenynsia alternimaculata (Fowler, 1940)
 Jenynsia diphyes Lucinda, Ghedotti y da Graça, 2006
 Jenynsia eigenmanni (Haseman, 1911)
 Jenynsia eirmostigma Ghedotti y Weitzman, 1995
 Jenynsia lineata (Jenyns, 1842)
 Jenynsia luxata Aguilera, Mirande, Calviño y Lobo, 2013
 Jenynsia maculata Regan, 1906
 Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842)
 Jenynsia obscura (Weyenbergh, 1877)
 Jenynsia onca Lucinda, Reis y Quevedo, 2002
 Jenynsia sanctaecatarinae Ghedotti y Weitzman, 1996
 Jenynsia sulfurica Aguilera, Terán, Mirande, Alonso, Rometsch, Meyer & Torres-Dowdall, 2019
 Jenynsia tucumana Aguilera y Mirande, 2005
 Jenynsia unitaenia Ghedotti y Weitzman, 1995
 Jenynsia weitzmani Ghedotti, Meisner y Lucinda, 2001
 підродина Oxyxygonectinae
 рід Oxyzygonectes
 Oxyzygonectes dovii (Günther, 1866)

Примітки

Посилання 
 Anableps anableps

Коропозубоподібні

Родини риб